Нама́зова — азербайджанская фамилия, женская форма от фамилии .

 Известные носители 
 Намазова, Адилия Аваз-Кызы (1926—2020) — советский и азербайджанский педиатр, член-корреспондент АМН СССР (1971), академик АН АзССР (1983) и НАНА (2003), член-корреспондент РАМН (1992), член-корреспондент РАН (2014).
 Намазова, Басти Эйюб кызы (1904—1995) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Намазова, Гаджар Агакиши кызы (1921 — ?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Намазова, Гюльханум Рагим кызы (1920 — ?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.

Составные фамилии 
 Намазова-Баранова, Лейла Сеймуровна (род. 1963) — учёный-медик, специалист в области детской клинической аллергологии, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН. См. также